Francis Fane kan syfta på bland andra:

* Francis Fane, 1:e earl av Westmorland (1580–1629), engelsk politiker
 Francis Fane, 12:e earl av Westmorland (1825–1891), brittisk militär